Башерден Бейсенулы (, 1866 — 23.2.1923) — один из предводителей Среднеазиатского восстания 1916 года в Баянаульском районе.

Возглавил отряд, изначально состоявший из 40 человек. В современном Казахстане его личность продолжает привлекать внимание историков.

Литература

Примечания 

Среднеазиатское восстание 1916 года